Kottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Kottjärn, sjö i Årjängs kommun, 
Övre Kottjärn, sjö i Årjängs kommun, 
Kottjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (7,89 ha)
Kottjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn